La Supercoppa russa () è la competizione annuale in cui si affrontano in un'unica gara i campioni di Russia in carica, ossia i vincitori della Prem'er-Liga, e i detentori della Coppa di Russia.

Albo d'oro

Titoli per club

Collegamenti esterni